Mahmutlu heißen folgende Orte:

 Mahmutlu (Buldan), Dorf im Landkreis Buldan der türkischen Provinz Denizli
 Mahmutlu (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana
 Mahmutlu (Karakoçan), Ortschaft im Landkreis Karakoçan der türkischen Provinz Elazığ
 Mahmutlu (Boyabat), Ortschaft im Landkreis Boyabat der türkischen Provinz Sinop